Masłowice (gemeente),  landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Radomszczański
 Masłowice (powiat Radomszczański), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Radomszczański
 Masłowice Trzebiatkowskie, is een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Bytowski 
 Masłowice Tuchomskie, is een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Bytowski
 Masłowice (powiat Sławieński), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Sławieński
 Masłowice (powiat Wieluński), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in het district Wieluński